

Geografia 
 Robben Island, isola del Sudafrica

Persone 
 Arjen Robben, (1984-) , calciatore olandese
 Robben Ford, (1951-) , chitarrista statunitense